Името Ценово може да се отнася за:

 Община Ценово;
 Ценово – село в област Русе, административен център на едноименната община;
 Ценово – село в област Стара Загора;
 Ценово блато;